DHY steht für:
 Dahomey, heute Benin, früherer ISO-3166-Code
 Türkiye Devlet Hava Yollari, früherer Name der Turkish Airlines

Abkürzung